Der Judowettkampf bei den Olympischen Spielen 2020 in der Mittelgewichtsklasse bis 70 kg der Frauen wurde am 28. Juli 2021 im Nippon Budōkan ausgetragen.

Titelträgerinnen

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 

 Judo auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020

Mittelgewicht Frauen